Хайлаканди:

 Хайлаканди — город в индийском штате Ассам. 
 Хайлаканди — округ в индийском штате Ассам.